Acheson ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Acheson, 2. Earl of Gosford (1776–1849), britischer Politiker
 Dean Acheson (1893–1971), US-amerikanischer Außenminister

 Ernest F. Acheson (1855–1917), US-amerikanischer Politiker
 Frank Oswald Victor Acheson (1887–1948), neuseeländischer Beamter, Richter und Schriftsteller
 George Acheson (1904–1989), US-amerikanischer Offizier der US Army und der US Air Force
 James Acheson (* 1946), britischer Kostümbildner
 Kenny Acheson (* 1957), britischer Rennfahrer
 Marcus Wilson Acheson (1828–1906), US-amerikanischer Jurist

Orte in Kanada:
 Acheson (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Acheson (Pennsylvania), Washington County
 Acheson Mobile Home Village, Itasca County, Minnesota

Sonstiges:
 Acheson Tunnel, Washington County, Pennsylvania